

Botanique

 au Canada, cèdre désigne les thuyas,
 en français, dans l'usage courant, le mot cèdre désigne un groupe de conifères du genre Cedrus,
 en Guyane, le mot cèdre désigne un groupe d'espèces locales appartenant principalement à la famille des Lauraceae.

Autres
 Cèdre : une fusée.

Voir aussi
 
 
 

Arbre